Begünstigter steht für:
Im Verwaltungsrecht den Adressaten eines begünstigenden Verwaltungsakts
Im Strafrecht einen Beteiligten in einer Begünstigung
Im Stiftungsrecht für einen Destinatär